Шалва Элиава:
 Элиава, Шалва Зурабович (1883—1937) — советский партийный и государственный деятель.
 Элиава, Шалва Шалвович (род. 1953) — советский и российский врач-нейрохирург, педагог, профессор.